Карл-Гу́ннар А́ндерссон (; 14 августа 1928, Арвика — 1 октября 1969, Марсель) — шведский и французский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории марсельского «Олимпика».

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Обладатель Кубка Шарля Драго: 1957
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1952, 1953
 Лучший бомбардир в истории марсельского «Олимпика»: 194 гола
 Лучший бомбардир марсельского «Олимпика» в чемпионате Франции: 169 голов

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Швеции
Футболисты Франции
Игроки второй сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Экс-ан-Прованс»
Похороненные на кладбище Сен-Пьер
Иммигрировавшие во Францию из Швеции